

Persone 
 Brett Holman (1984) – calciatore australiano, di ruolo attaccante
 Dávid Holman (1993) – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista 
 Denny Holman (1945) – ex cestista statunitense
 Edith Holman (1883-1979) – tennista britannica
 Frederick Holman (1885-1913) – nuotatore britannico
 Jerral Holman (1979) – ex cestista statunitense
 Libby Holman (1904-1971) – cantante e attrice statunitense
 Matthew Holman (1967) – astrofisico statunitense
 Nat Holman (1896-1995) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Peter Holman (1946) – musicologo e direttore d'orchestra inglese
 Rex Holman (1928) – attore statunitense
 William Holman Hunt, nome d'arte di William Hobman Hunt (1827-1910) – pittore inglese

Altro
 3666 Holman – asteroide della fascia principale
Holman Dome